Нідден ()

 Нідден — німецька назва Ніди, Латвія.
 Нідден — німецька назва Ніди, Литва.